Enigmosaurus mongolensis (gr. "lagarto enigma de mongolia") es la única especie conocida del género extinto Enigmosaurus  de dinosaurio terópodo tericinosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 95 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 
La especie tipo Enigmosaurus mongoliensis se conoce solamente por el holotipo, IGM 100/84, un isquion y una pelvis incompletos, que es el cerca del 95% del tamaño del holotipo de Segnosaurus. Esto lleva a una estimación tentativa de que media 5 metros de largo. No más de seis vértebras sacras estaban presentes, con las costillas sacras alargadas. De los iliones se preservan solamente la parte ventral y estaban separados ampliamente entre ellos con los procesos preacetabular desviados lateralmente. Un tubérculo postacetabular lateral estaba presente, como en Segnosaurus y Alxasaurus. El pedúnculo púbico es más grueso y proyectado más a ventral que Segnosaurus o Nanshiungosaurus, como en Alxasaurus. El cuerpo púbico es lateralmente estrecho, pero no comprimido, diferente del de Segnosaurus. Los cuerpos púbicos estaban separados por una depresión profunda, longitudinal. Esto continúa sobre el porción anterior del cuerpo. El contacto puboisquial es estrecho como en Segnosaurus, a diferencia de Nanshiungosaurus. El pedúnculo púbico se proyecta estrecho hacia la parte anterior y posterior, siendo la ser anterior más grande. Esto lo diferencia de Segnosaurus, que tiene solamente una proyección anterior que es mucho más grueso y compacta. Hay una ventana puboisquial más grande que Segnosaurus o Nanshiungosaurus. El proceso obturador es más estrecho y más largo que en estos dos géneros y está unido firmemente con el pubis. Hay un proceso isquial posterodistal a través del proceso obturador, como Segnosaurus, pero el isquion distal es acentuado, diferente de ese género.

Descubrimiento e investigación
Los restos fósiles del Enigmosaurus fueron descubiertos en 1980 en Baynshirenskaya Svita, Khar Hötöl, Mongolia , siendo descritos e ilustrados como un dinosaurio indeterminado cercano al Segnosaurio y nombrado, posteriormente, en 1983. Se ha sugerido que algunos elementos de la Formación Iren Dabasu del último Campaniense, Maastrichtiense temprano puedan ser referibles a Enigmosaurus, pero es más probable que sean Erliansaurus o Neimongosaurus. El nombre genérico se deriva del griego αἴνιγμα, ainigma, "enigma", después de la forma desconcertante e inusual de su pelvis, caderas, en la época poco se sabía acerca de los therizinosauroides. El nombre específico se refiere a la procedencia de Mongolia.

Clasificación 
Barsbold y Perle propusieron a este género como parte de Segnosauria, pero la separaron de Segnosaurus y de Erlikosaurus en una familia separada el Enigmosauridae. Esto se basa en varias de las características de la pelvis que lo diferencian de Segnosaurus. Enigmosaurus podría ser la pelvis de Erlikosaurus, que es desconocida, pero Barsbold y Perle propusieron que Segnosaurus y Erlikosaurus eran demasiado similares para tener pelvis tan distintas. Actualmente se lo incluye en Therizinosauria. Es más avanzado que Beipiaosaurus y parecería tener un proceso postacetabular más reducido que Alxasaurus, por lo que se incluye en la familia Therizinosauroidea. Curiosamente, los isquiones de Alxasaurus se aplanan, un carácter derivado se comparten con Segnosaurus, pero no con Beipiaosaurus o Enigmosaurus. Lindsay Zanno recuperó en 2010 una posición más basal en la Therizinosauroidea.

Filogenia 
Cladograma según Lindsay Zanno en 2010:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Enigmosaurus dentro de Therizinosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Enigmosaurus en The Theropod Database (en inglés)

Therizinosauria
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico